RecordTV Minas é uma emissora de televisão brasileira sediada em Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais. Opera no canal 2 (28 UHF digital) e é uma emissora própria da RecordTV, cobrindo toda a Região Metropolitana de Belo Horizonte e grande parte do interior mineiro. Seus estúdios estão localizados no bairro Floresta, e sua antena de transmissão está na Serra do Curral, no Belvedere.

História 
A emissora foi fundada em 12 de maio de 1991 como TV Sociedade, pertencendo ao ex-governador de Minas Gerais, Newton Cardoso. Em 1992, a TV Sociedade foi comprada pelo Grupo Record e, logo depois, foi renomeada para TV Record Minas, passando a integrar a Rede Record como emissora própria e não mais como afiliada. Em 2000, inaugura sede própria na região central da capital mineira. Neste ano a emissora produzia apenas o programa Informe MG apresentado por Alexânia Goulart e Alexandre Campello em 2 edições, uma pelo horário do almoço e outra pela noite.

No ano de 2007 os programas produzidos foram: MG no Ar, Esporte Record com Mara Pinheiro, Balanço Geral com Carlos Viana, Tudo a Ver Minas com Patrícia Costa, MG Record com André Vasconcelos e Minas na TV com Denise Ticle. Este último, ficou pouco tempo no ar, por baixa audiência.

No dia 14 de agosto de 2008 a TV Record Minas começou a transmitir o seu sinal digital terrestre, terceira emissora da cidade a disponibilizar esta tecnologia aos telespectadores este trabalho e um produto do esforço conjunto das equipes de engenheiros de São Paulo e Belo Horizonte. O transmissor é da japonesa Toshiba e antenas de transmissão Kathrein, de origem japonesa. Em 14 de dezembro de 2009 a emissora estreia a sua news room e novos programas. Em setembro de 2010 a emissora, contrata a dupla Caju e Totonho que eram da TV Alterosa (SBT).

Em 14 de dezembro de 2009, a Record Minas ganha uma nova redação, com novos programas e novos apresentadores.

Em 25 de outubro de 2010, passa por uma nova reformulação, em sua grade local, tendo como objetivo, ser a maior produtora de programas locais, tendo estreias dos novos programas reformulados: Esporte Record com Eduardo Schechetel e Maíra Lemos, MG Direto da Redação apresentado agora por Flávia Scalzo, o MG no Ar agora apresentado por Eduardo Costa da Rádio Itatiaia, o bloco mineiro do Hoje em Dia, agora apresentado por Natália Guimarães e André Vasconcelos, o Balanço Geral que foi o único a não sofrer mudanças, continua sendo apresentado por Mauro Tramonte e passa a ter a dupla Caju e Totonho na Praça do Povo, o MG Record que adota o estilo do SP Record, e agora apresentado por Carlos Viana, e o novo programa humorístico, da dupla Caju e Totonho (eram da TV Alterosa), que chama Caju e Totonho, além do Record Notícias aos sábados com Flavia Scalzo, e o novo helicóptero.

Em 1 de outubro de 2012, Marcos Maracanã egresso da Band Minas chega a emissora pra comandar a edição matinal do Balanço Geral, e no dia 8 estreia a versão local do Cidade Alerta.

Em novembro de 2016, como parte da reformulação da marca da rede, a emissora passou a se chamar RecordTV Minas.

Sinal digital 

 Transição para o sinal digital
Com base no decreto federal de transição das emissoras de TV brasileiras do sinal analógico para o digital, a RecordTV Minas, bem como as outras emissoras de Belo Horizonte, cessou suas transmissões pelo canal 2 VHF em 22 de novembro de 2017, seguindo o cronograma oficial da ANATEL. A emissora cortou a transmissão às 23h59, durante a transmissão do Gugu. Durante o intervalo do programa, foi exibido um informativo sobre a TV digital apresentado por Fábio Porchat, e logo em seguida foi inserido o slide do MCTIC e da ANATEL sobre o switch-off.

Programas 
Além de retransmitir a programação nacional da RecordTV, a RecordTV Minas produz e exibe os seguintes programas:

 MG no Ar: Telejornal, com Garcia Júnior;
 Balanço Geral MG: Jornalístico, com Mauro Tramonte;
 Cidade Alerta Minas: Jornalístico policial, com Hélverte Moreira;
 MG Record: Telejornal, com Lair Rennó;
 Balanço Geral Edição de Sábado: Jornalístico, apresentado em esquema de rodízio;
 MG Direto da Redação: Boletim informativo, durante a programação
 Minas Cap: Titulo de Capitalização (transmitido em conjunto com a TV Alterosa Belo Horizonte, Band Minas, RecordTV Minas e RedeTV! Belo Horizonte), (Programa Independente) 

Diversos outros programas compuseram a grade da emissora e foram descontinuados:

 Balanço Geral MG Manhã
 Caju e Totonho
 Esporte Fantástico Minas
 Esporte Record MG
 Fala Minas
 Hoje em Dia Minas
 Informe MG
 Minas na TV
 Record Notícias
 Rolé Com o Kara
 Show de Bola
 Tudo a Ver Minas

Retransmissoras 

 * - Em implantação

Ligações externas 
 
 
 
 
 

RecordTV Minas
RecordTV Minas
Canais de televisão fundados em 1991
Fundações em Minas Gerais em 1991